Ховард Уильям Моренц (; 21 сентября 1902, Митчелл, Онтарио — 8 марта 1937, Монреаль, Квебек) — канадский профессиональный хоккеист, играл на позиции центрального нападающего в таких клубах Национальной хоккейной лиги как «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Прежде чем попасть в высшую лигу, успешно выступал в юношеской Хоккейной ассоциации Онтарио за клубы «Стрэтфорд Миджетс» и «Стрэтфорд Индианс», выиграл Мемориальный кубок. В НХЛ Моренц был одним из самых ярких игроков, установил несколько рекордов своего времени — добился успеха благодаря хорошему катанию, за высокую скорость получил прозвища «Стрэдфордская молния» и «Митчеллский метеор».

Отыграв в НХЛ 14 сезонов, Моренц попал в число самых первых звёзд лиги, трижды становился обладателем Кубка Стэнли, причём все три раза в составе «Канадиенс». За свою карьеру десять раз попадал в десятку бомбардиров, на протяжении семи сезонов оставался лидером «Монреаля» по количеству заброшенных шайб и набранных очков. Три раза был назван самым полезным игроком лиги, дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и трижды занимал первое место по очкам. Три раза попадал в символическую сборную всех звёзд НХЛ.

Умер в результате сердечного приступа и осложнений, вызванных переломом ноги, травмы, которую нападающий получил в одном из матчей. Сразу после смерти «Канадиенс» вывели из обращения его седьмой номер, это был первый неиспользуемый номер клуба. Когда в 1945 году открылся Зал хоккейной славы, Моренц был занесён туда в числе первых двенадцати игроков. В 1950 году информационное агентство Canadian Press назвало его лучшим хоккеистом первой половины XX века.

См. также 
 Список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Литература

Ссылки 

Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Зал славы хоккея с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Харт Трофи
Умершие от инфаркта миокарда